Division I var Sveriges högsta division i fotboll för damer 1986. Den var uppdelad på två serier med vardera 10 lag. Vunnen match gav två poäng, oavgjord en. De två bäst placerade lagen i vardera serie gick till semifinal i slutspel om det Svenska Mästerskapet.

Malmö FF vann sitt första SM-guld på damsidan, efter att ha besegrat norra seriens vinnare Hammarby IF i semifinal och Sunnanå SK i final.

Förlopp
Den norra serien inleddes den 2 maj och avslutades den 27 september. Serien vanns av Hammarby IF före Sunnanå SK, som båda gick till semifinal i SM-slutspelet. 

Den södra serien vanns av Öxabäcks IF före Malmö FF, som därmed var kvalificerade för slutspel även de.

SM-slutspelet inleddes den 5 oktober och avslutades den 26:e samma månad. Det avgjordes genom semifinaler och final i dubbelmöten. I semifinal mötte segraren i den södra serien tvåan i den norra, och vice versa. Sunnanå vann den ena semifinalen, mot Öxabäck, och Malmö FF vann mot Hammarby. I finalen stod Malmö FF som segrare.

Skytteligan vanns av Gunilla Axén, Gideonsbergs IF, som noterades för 22 mål.

Slutställning säsongen 1986

Norra serien

Södra serien

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Finaler

Malmö FF svenska mästarinnor 1986.

Matchfakta

Semifinal: Malmö FF–Hammarby IF

Malmö FF avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 4–1.

Semifinal: Sunnanå SK–Öxabäcks IF

Sunnanå SK avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 6–2.

Final

Malmö FF svenska mästarinnor efter med det ackumulerade slutresultatet 3–0.

Se även
Fotbollsallsvenskan 1986
Division 2 i fotboll för damer 1986

Externa länkar
Bild på tvåmålsskytten Ingela Gaeyner i den första finalmatchen. (Foto: Peter Widing, Sydsvenskan)

Källor
Norra seriens tabell och Hammarby IF:s semifinaler:

Befintliga delar av södra serien och semifinal 2:

Finalmatcher:

Fotnoter

Fotboll i Sverige 1986
1986
Fotbollssäsongen 1986